Wittgendorf ist der Name folgender Orte:

 Wittgendorf (Saalfeld), ein Ortsteil der Kreisstadt Saalfeld/Saale im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen
 Wittgendorf (Schnaudertal), ein Ortsteil der Gemeinde Schnaudertal im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Wittgendorf (Zittau), ein Ortsteil der Stadt Zittau im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Wittgendorf (Rochlitz), ein Ortsteil der Stadt Rochlitz im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Wittgendorf, deutsche Bezeichnung des Dorfs Witków (Chojnów) in der Landgemeinde Chojnów (Haynau) in Polen
 Wittgendorf, deutsche Bezeichnung des Dorfs Witków (Czarny Bór) in der Gemeinde Czarny Bór (Schwarzwaldau) in Polen
 Wittgendorf, deutsche Bezeichnung des Dorfs Witków (Szprotawa) in der Stadt- und Landgemeinde Szprotawa (Sprottau) in Polen
Siehe auch:
 Wittchendorf
 Wittgensdorf